Gámur är en krater i republiken Island. Den ligger i regionen Suðurland,  km öster om huvudstaden Reykjavík. Toppen på Gámur är 795 meter över havet.

Trakten runt Gámur är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Gámur består i huvudsak av gräsmarker.

Källor 

Vulkaner i Suðurland
Berg i Island 500 meter över havet eller högre